Regius Professor of Physic kan syfta på:

 Regius Professor of Physic (Cambridge)
 Regius Professor of Physic (Dublin)

Se även 
 Regius Professor of Medicine